Elioni – Particella α
Elioni – antica nobile famiglia di Saluzzo